Słowo Prawdy (czasopismo)
 Słowo Prawdy (wydawnictwo)
 Słowo prawdy – kongres Świadków Jehowy z roku 1965